Henri Monod ist der Name folgender Personen:

*  Henri Monod (Politiker) (1753–1833), Schweizer Politiker  
  Henri Monod (Offizier) (1783–1850), Schweizer Offizier, Diplomat und Politiker  
 Henri Monod (Beamter) (1843–1911), französischer Medizinalbeamter